Feig ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Feig (1899–1970), deutscher SA- und Volkssturm-Führer in Thüringen
 Johannes Feig (1873–1936), deutscher Arbeitsrechtler
 Paul Feig (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Rainer Feig (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Sigalit Feig, israelische Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin

Siehe auch:
 Feigheit
 Feige (Begriffsklärung)
 Condylomata acuminata (Feigwarzen)
 Hämorrhoide (Feigwarze)